Municipio de Foster puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Foster (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Randolph.
 Municipio de Foster (condado de Beadle, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Beadle.
 Municipio de Foster (condado de Hutchinson, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Hutchinson.
 Municipio de Foster (condado de Perkins, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Perkins.
 Municipio de Foster (condado de Madison, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Madison.
 Municipio de Foster (condado de Marion, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Marion.
 Municipio de Foster (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Ogemaw.
 Municipio de Foster (condado de Big Stone, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Big Stone.
 Municipio de Foster (condado de Faribault, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Faribault.
 Municipio de Foster (condado de Luzerne, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Luzerne.
 Municipio de Foster (condado de McKean, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de McKean.
 Municipio de Foster (condado de Schuylkill, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Schuylkill.